Kirchdorf am Inn :
 Kirchdorf am Inn (Bavière), une commune d'Allemagne
 Kirchdorf am Inn (Autriche), une commune d'Autriche

Voir aussi 
 Kirchdorf